Сэр Генри Вере Хантли (; 1795 — 7 мая 1864) — британский колониальный чиновник, в разное время Губернатор Гамбии и Острова Принца Эдуарда. Офицер Королевского военно-морского флота Великобритании.

Биография 
Сын священнослужителя. В 1809 году поступил мичманом на службу в ВМФ Британии. Со временем стал капитаном HMS Lynx. Участвовал в сражениях со средиземноморскими пиратами и работорговцами. В октябре 1841 года получил титул рыцаря-бакалавра.

В 1839 году был назначен лейтенантом-губернатором поселений на реке Гамбия; и, находясь там, отразил нападение вождей местных племён. С апреля 1840 по май 1841 года служил колониальным губернатором Гамбии. Договорился о передаче части земель королевства Бонни в 1840 году, создав британскую колонию Бонни (на территории нынешнего штата Риверс Нигерии).

В 1841 году назначен губернатором Острова Принца Эдуарда. На этой должности находился до 1847 г.

Автор публикаций:
 Peregrine Scramble, Thirty Years' Adventures of a Blue Jacket
 Observations upon the Free Trade Policy of England in Connection with the Sugar Act of 1846
 Seven Years' Service on the Slave Coast of Western Africa
 California, Its Gold and Its Inhabitants.

Примечания

Ссылки 
 A Naval Biographical Dictionary/Huntley, Henry Vere

Губернаторы Гамбии
Офицеры ВМФ Великобритании
Рыцари-бакалавры